Međuriječje (reljef), prostor koji zatvaraju dvije rijeke.
 Drugi naziv za Mezopotamiju.
 Međuriječje (Kolašin), naseljeno mjesto u sastavu Kolašina, Crna Gora.
 Međurječje, naseljeno mjesto u sastavu Čajniče, Bosna i Hercegovina.